Чатем — місто в Англії, в графстві Кент
 Чатем — підводне підняття в Тихому океані
 Чатем — група островів в Тихому океані
 Чатем — острів архіпелагу Чатем
 Чатем — протока на Алясці